Christian Rolando Lara Anangonó – calciatore ecuadoriano, centrocampista
 Franklin Anangonó – ex calciatore ecuadoriano, difensore
 Juan Luis Anangonó – calciatore ecuadoriano, attaccante